Pietro Cugini – medico, accademico e scienziato italiano
 Pietro Cugini – architetto italiano